Франклин-авеню:

 Франклин-авеню — комплекс Нью-Йоркского метро, состоящий из станций двух линий — IND Fulton Street Line и BMT Franklin Avenue Line.
 Франклин-авеню / Ботанический сад — один из пересадочных узлов Нью-Йоркского метро, обслуживающий две его линии: IRT Eastern Parkway Line и BMT Franklin Avenue Line.